Otschakow (russ. Очаков) steht für:

 russische Form des Namens der ukrainischen Stadt Otschakiw
 Otschakow (Schiff, 1902), geschützter Kreuzer der Bogatyr-Klasse der Kaiserlich Russischen Marine
 Otschakow (Schiff, 1971), Kreuzer der Kara-Klasse der sowjetischen bzw. russischen Marine

Siehe auch:
 Otschakowo